La Druga hrvatska nogometna liga 2008-2009, conosciuta anche come 2. HNL 2008-2009, è stata la 18ª edizione della seconda divisione, la terza consecutiva a girone unico, del campionato di calcio croato.

Il torneo è stato vinto dal  che si è garantito così la promozione in 1.HNL 2009-10. Grazie all'aumento dell'organico della massima divisione, sono state promosse anche ,  e . e  sono state le squadre retrocesse.

Il capocannoniere è stato Marijan Vuka () con 19 reti.

Avvenimenti
Delle 16 squadre della stagione precedente, 1 è stata promossa in 1. HNL e 4 sono state retrocesse in 3. HNL
Dalla divisione inferiore 4 squadre sono state promosse, mentre 1 è stata retrocessa da quella superiore, riportando così l'organico a 16 compagini.

Formula
 Le 16 squadre disputano 30 giornate, al termine delle quali:
 Le prime quattro classificate vengono promosse in 1. HNL 2009-2010 se ottengono la licenza.
 La quinta classificata (se ottiene la licenza) disputa uno spareggio contro la ultima della 1. HNL 2008-2009.
 Le ultime due classificate vengono retrocesse in 3. HNL 2009-2010.

Squadre partecipanti

Classifica 
Lo , per ottenere la licenza per la Prva liga, aveva bisogno di uno stadio casalingo adatto e quindi aveva programmato lo spostamento di sede da Stari Perkovci a Slavonski Brod e di cambiare il nome in NK Brod. Però, il venire a meno dell'accordo con il governo locale, ha portato alla rinuncia dello Slavonac CO alla promozione. La federazione decide di retrocedere la squadra nei campionati regionali, di conseguenza il  (quinto classificato) viene promosso direttamente, il  (sesto) va allo spareggio e il retrocesso  viene ripescato.

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 2009-2010.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in 3.HNL 2009-2010.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Spareggi 

La quinta classificata della 2. HNL () affronta la ultima della 1. HNL 2008-09 () per l'ultimo posto disponibile per la 1. HNL 2009-10.
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.06.2009|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.06.2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| Ambedue le squadre rimangono nella rispettiva categoria.

Note

Voci correlate
Prva HNL 2008-2009
Treća HNL 2008-2009
Coppa di Croazia 2008-2009

Collegamenti esterni

2008
Calcio nel 2008
Calcio nel 2009